Absolutyzm klasyczny (ludwikowski, francuski) – węższe znaczenie absolutyzmu. Jest to forma rządów monarchicznych, która pojawiła się w Europie w XVI wieku. Wywodzi się z idei starożytnej i średniowiecznej. Podwaliny nowożytnej koncepcji absolutyzmu stworzyli Niccolò Machiavelli i Jean Bodin. Absolutyzm, oparty na idei pełnej suwerenności monarchy, mającego wyłączność na ingerowanie w życie poddanych, dzięki swobodzie prawodawczej oraz aparatowi biurokratycznemu, rozwinął się w pełni w wiekach XVII i XVIII (Anglia za Jakuba I, Francja za Ludwika XIV). W ramach absolutyzmu nastąpiła maksymalna koncentracja władzy politycznej w rękach monarchy, powodująca ograniczenie wpływów arystokracji i szlachty, a zarazem tłumienie aspiracji politycznej bogatej burżuazji. Głównymi ideologami klasycznej formy absolutyzmu byli kardynał Armand Jean Richelieu i Jacques-Bénigne Bossuet  we Francji, Robert Filmer w Anglii.

W absolutyzmie klasycznym istniały zakorzenione w świadomości społeczeństwa, generalne dyrektywy (cechy) władzy monarszej, szanowane przez panującego, których naruszenie mogło doprowadzić do upadku absolutnej monarchii (tak zwane fundamentalne prawa monarchii).a jako i ty.

Fundamentalne prawa monarchii we Francji Ludwika XIV

 Król musi być katolikiem (centralizacja i etatyzacja życia religijnego – gallikanizm).
 Król uzyskuje pełnoletniość w wieku 14 lat.
 Regencja w zastępstwie małoletniego króla przysługuje matce.
 Tron dziedziczą mężczyźni przy zachowaniu zasady primogenitury.
 Żadne ziemie nie mogą być odłączone od państwa (w sensie rozbicia dzielnicowego).

Cechy absolutyzmu klasycznego:
 centralizm – władza skupiona w rękach króla
 biurokratyzm – rozbudowany aparat administracyjny
 etatyzm
 militaryzm – tworzenie zawodowej armii
 ekspansjonizm – powiększanie terytorium państwa kosztem sąsiadów

W dalszym rozwoju absolutyzm uległ przemianom w miarę rozpowszechniania się idei oświeceniowej, tworząc w Prusach, Austrii oraz częściowo w Rosji formę absolutyzmu oświeconego.

Zobacz też
 monarchia absolutna
 samodzierżawie

Bibliografia 
 K. Grzybowski: Historia doktryn politycznych i prawnych. Z. 4, Absolutyzm i rewolucje burżuazyjne. 1600–1815, Kraków 1962.

Ustroje polityczne